Porsche Tennis Grand Prix 2016 — 39-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2016 году турнир прошёл с 18 по 24 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Анжелика Кербер
 в парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Луция Шафаржова

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 2 в мире на тот момент). Польская теннисистка добралась на турнире до полуфинала, где неожиданно проиграла спортсменке из квалификации Лауре Зигемунд. Под вторым номером была посеяна прошлогодняя победительница Анжелика Кербер. Немецкой теннисистке удалось успешно защитить свой титул. За всё время проведения турнира с 1978 года впервые в финале на домашнем турнире сыграли две представительницы Германии.
В основных соревнованиях приняли участие две россиянки: Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова, но обе выбыли в первом раунде.

Парный турнир свёлся к финальному матчу первой и второй пары посева. Победу смогли одержать вторые номера посева Каролин Гарсия и Кристина Младенович. В финале француженки переиграли Саню Мирзу и Мартину Хингис. Прошлогодние чемпионки Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова не защищали свой титул, однако Шафаржова принимала участие в турнире в паре с Сабиной Лисицки и их дуэт дошёл до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анжелика Кербер обыграла  Лауру Зигемунд со счётом 6-4, 6-0.
 Кербер выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Зигемунд сыграла дебютный одиночный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович обыграли  Саню Мирзу /  Мартину Хингис со счётом 2-6, 6-1, [10-6].
 Гарсия выиграла 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Младенович выиграла 2-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2016 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2016

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Апрель 2016 года
2016